Села в Україні:
 Климове — Автономна Республіка Крим, Красногвардійський район
 Климове — Полтавська область, Шишацький район